Termin ASTB ima više značenja.

 N-sukcinilargininska dihidrolaza, enzim
 Avijaciono selekciona baterija testova ()